Чемпионат Турции по волейболу среди женщин — ежегодное соревнование женских волейбольных команд Турции. Проводится с 1956 года.

Соревнования проводятся в трёх дивизионах — Султанлар-лиге (с сезона 2016/17), 1-й и 2-й лигах. Организатором чемпионатов с сезона 1984/85 является Женская волейбольная лига (Bayanlar Voleybol Lig).

Формула соревнований (1-я лига) 
До 1983 года на предварительном этапе проходили региональные чемпионаты, победители которых соревновались в финальных играх, проходивших в одном городе в течение нескольких дней. После образования волейбольной лиги формула соревнований в основном включала в себя предварительный этап с последующими играми на выбывание (плей-офф).

Чемпионат 2021/22 в Султанлар-лиге проходил в два этапа — предварительный и плей-офф. На предварительной стадии команды играли в два круга. 4 лучшие вышли в плей-офф и далее по системе с выбыванием определили финалистов, которые разыграли первенство. Серии матчей плей-офф проводились до двух (в полуфинале) и до трёх (в финале) побед одного из соперников. 

За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получают 3 очка, 3:2 — 2 очка, за поражение со счётом 2:3 — 1 очко, 0:3 и 1:3 — 0 очков.

В чемпионате 2021/22 в Султанлар-лиге участвовали 14 команд: «Вакыфбанк» (Стамбул), «Эджзаджибаши» (Стамбул), «Фенербахче» (Стамбул), «Тюрк Хава Йоллары» (Стамбул), «Галатасарай» (Стамбул), ПТТ (Анкара), «Айдын Бююкшехир» (Айдын), «Кузейбору» (Аксарай), «Мерт Груп Сигорта» (Анкара), «Болу», «Сарыер» (Стамбул), «Нилюфер» (Бурса), «Карайоллары» (Анкара), «Йешилъюрт» (Стамбул). Чемпионский титул в 4-й раз подряд выиграл «Вакыфбанк», победивший в финальной серии «Фенербахче» 3-2 (1:3, 3:1, 1:3, 3:2, 3:0). 3-е место занял «Эджзаджибаши».

Призёры

Титулы

Примечания

См. также 
 Чемпионат Турции по волейболу среди мужчин
 Кубок Турции по волейболу среди женщин
 Суперкубок Турции по волейболу среди женщин
 Чемпионат Стамбула по волейболу среди женщин

Ссылки и источники 
 Vala Somalı. Türk-Dünya Voleybol Tarihi: 1895-1986. — İstanbul, 1986. 
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.
 Сайт Турецкой федерации волейбола (TVF)

Чемпионаты Турции по волейболу